Canella é um género botânico pertencente à família Canellaceae.

Canellaceae
Géneros de plantas